Claude Cornut ou Claude Jean (1913-1999) est une anthropologue française ayant passé la majeure partie de sa vie au Maroc.

Éléments biographiques 

Descendante de Théodore Cornut, elle est née à Paris où, après sa scolarité au Lycée Carnot (Paris), elle commença ses études à l'École nationale de la France d'outre-mer. En 1938, elle fut envoyée comme institutrice à l'école française d'El Jadida, alors appelée Mazagan.

Elle publia divers travaux scientifiques dans des revues d'anthropologie sous son nom d'épouse, Claude Jean. Elle collabora aussi avec André-Georges Haudricourt qui fut son contemporain.

Claude Cornut prit sa retraite dans les Landes, à Labouheyre, où elle fit construire une villa de style mauresque, la Villa Mazagan, qui existe toujours.

Références 
 Éric Gobe (dir.), L’Ingénieur moderne au Maghreb (XIXe-XXe siècles), Paris/[Tunis], Maisonneuve et Larose/Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2004.
 Rachik Hassan, Le Proche et le lointain. Un siècle d’anthropologie au Maroc, Coll. Parcours méditerranéens, série Écritures, Éditions Parenthèses-MMSH, 2012.

Naissance en 1913
Décès en 1999
Anthropologue française
Personnalité liée à Labouheyre